

Musica 
 Mad Hatter – gruppo musicale statunitense, primo gruppo di London LeGrand
 Mad Hatter – album dei Bonham del 1992
 Mad Hatter – brano musicale di Melanie Martinez del 2015

Personaggi 
 Cappellaio Matto (Mad Hatter) – personaggio de Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie
 Cappellaio Matto (Mad Hatter) – personaggio dei fumetti DC Comics

Pagine correlate 
Madhatter
The Mad Hatter